Борис Јух (Цеље, 18. јануар 1935) је југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Са друге стране  || /
|-
| 1971. || Еразем ин Потепух ТВ мини серија || /
|-
| 1972. || Кад дође лав  || Продавац
|-
| 1975. || Између страха и дужности  || /
|-
| 1979. || Драга моја Иза  || Антон Новак
|-
| 1979. || Тражења  || Фриц
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Довиђења у следећем рату  || Антон
|-
| 1982. || Ђачко доба проналазача Полжа  || Библиотекар
|-
| 1982. || Неплодност   || /
|-
| 1985. || Наш човек  || Милан
|-
| 1985. || -{Christophoros}-  || Мартин
|-
| 1986. || Примож Трубар ТВ серија || /
|-
| 1986. || Херетик  || /
|-
| 1987. || Живела слобода  || Реповз
|-
| 1988. || Вук Караџић ТВ серија || Цар Фрања 1
|-
| 1988. || Отпадник   || /
|-
| 1988. || Дом за вешање  || /
|-
| 1989. || Ветар у мрежи  || /
|-
| 1989. || Кафе Асториа  || Професор Ламез
|-
| 1989. || Сеобе 2  || Смерц
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || Викенд в Бригхтону ТВ филм || Фатхер
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1935.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Цељани